Raad van Volksvertegenwoordigers (Duitsland) - interim-regering in Duitsland van noverm 1918 tot februari 1919
 Raad van Volkscommissarissen - regering in de Sovjet-Unie van 1917 tot 1946